El término Chaves o Chávez puede referirse a:

Antroponimia 

 Chaves (apellido), apellido.

Personas 

 Adolfo Gonzales Chaves, político argentino.
 Jorge Chávez, aviador peruano.
 Adán Chávez, físico y político venezolano.
 Hugo Chávez, presidente venezolano.
 Omar Chávez, boxeador mexicano.
 Christian Chávez, actor y cantante estadounidense.
 Vaimalama Chaves, modelo francesa.
 Ivo Chaves, futbolista argentino.
 Carlos Chávez, compositor, director de orquesta, profesor y periodista mexicano.
 Carlos Chávez Navarrete, cantante peruano.
 Carlos Chávez Ospina, futbolista colombiano.
 Manuel Chaves, político español.
 Manuel Chaves Nogales, periodista y escritor español.
 Esteban Chaves, ciclista de ruta colombiano.
 Ariel Cháves, futbolista argentino.
 Ángel Polibio Chaves, periodista ecuatoriano.
 Julio César Chaves, historiador paraguayo.
 Aureliano Chaves, ingeniero y político brasileño.
 Óscar Chávez, cantautor, actor y poeta mexicano.
 Ezequiel A. Chávez, jurista mexicano.
 Julio César Chávez, boxeador mexicano.
 Julio César Chávez Álvarez, futbolista mexicano.
 Martha Chávez, política peruana.

Toponimia 
 Chaves (Pará), municipio de Pará, Brasil.
 Chaves (Portugal), ciudad portuguesa.
 Jorge Chávez, estación de la Línea 1 del Metro de Lima y Callao
 Adolfo Gonzales Chaves, ciudad de la Provincia de Buenos Aires, Argentina.
 Adolfo Gonzales Chaves (partido), partido de la Provincia de Buenos Aires, Argentina.
 Condado de Chaves, Nuevo México, Estados Unidos.
 Estación de Chaves, plataforma desactivada de la Línea del Corgo, en Portugal.
 Grupo Desportivo de Chaves, club de fútbol de Portugal.

Enlaces externos